Rejon kazankowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1349 km². Siedzibą władz rejonu jest Kazanka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 17 silskich rad, obejmujących w sumie 62 wsie i 8 osad.

Miejscowości rejonu

Przypisy